Фрутдејл има више значења:
 Фрутдејл (Алабама)
 Фрутдејл (Калифорнија)
 Фрутдејл (Орегон)
 Фрутдејл (Јужна Дакота)